Manhattan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Manhattan Township (Illinois)
 Manhattan Township (Kansas)